Флаг муниципального образования Калаче́евский муниципальный район Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 ноября 2011 года и 21 декабря 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7352.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур из герба Калачеевского района».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле возникающая  зелёная гора с серебряными склонами, на зелёной земле, обтекаемой с обеих сторон лазоревой (голубой, синей) рекой в пояс на горе поверх верхнего рукава реки — червлёная (красная) остроконечная башня; в оконечности — кадуцей с золотым крылатым жезлом и чёрными змеями, положенный навершием вправо».

Символика 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и другие особенности Калачеевского муниципального района:

— красная башня — символ первой дозорной башни, вокруг которой впоследствии вырос город Калач. Начало городу дала крепость, основанная в 1571 году для предотвращения татаро-турецких вторжений;

— раздваивающийся лазоревый пояс символизирует слияние двух рек — Подгорной и Толучеевки, омывающих город с двух сторон;

— белые откосы — аллегория Меловой горы, символ многочисленных месторождений мела, которыми богат край;

— кадуцей, или Меркуриев жезл — символ процветания Калача в XIX веке. На его территории было расположено 15 кожевенных заведений, 7 маслобоен, 115 ветряных мельниц, 2 крупные вальцевые мельницы, в городе проходило до 6 ярмарок в год.

Зелёный цвет — символ надежды, радости и изобилия.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, мягкости и величия.

Красный цвет — символ храбрости, жизнеутверждающей силы.

Жёлтый цвет (золото) служит символом богатства, справедливости, великодушия.

Белый цвет (серебро) представляет символ чистоты и невинности.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением башни
Флаги с изображением кадуцея